Патрик Депайе () е френски автомобилен състезател и пилот от Формула 1. Във Формула 1 дебютира на 2 юли 1972. Участва в общо 95 състезания за Гран при, както и в няколко нешампионски състезания във Формула 1. За цялaта си кариера печели две състезания, един пол-позишън, постига 19 подиума и печели общо 141 шампионски точки.

Биография 
Роден е на 9 август 1944 г. в Централна Франция в град Клермон-Феран, административен център на департамент Пюи дьо Дом. Като дете е вдъхновен от Жан Бера. Във Формула 1 се присъединява към отбора на Тирел в момент на упадък, премества се в непостоянния отбор на Лижие, преди най-накрая да завърши с възродения отбор на Алфа Ромео през 1980 г. На 1 август 1980 по време на тест сесия на Хокенхаймринг е убит при катастрофа.

Резултати във Формула 1

Бележки 

Френски пилоти от Формула 1
Загинали автомобилни пилоти
Родени в Клермон-Феран